Влади́мир Алекса́ндрович Али́кин () — советский биатлонист и российский тренер по биатлону. Олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Заслуженный тренер России. Подполковник РА.

Биография 
С 1969 по 1975 занимался лыжными гонками в Новоильинском филиале Нытвенской спортшколы, в 1977 перешёл в биатлон. Первый тренер Аликина Владимир Михайлович Мирошин, начал работать с ним в школьные годы; это сотрудничество продолжалось до 1984.

В 1977, едва перейдя в биатлон, Аликин выиграл соревнования «Ижевская винтовка». Его приметил тренер сборной Александр Привалов и начал готовить к большим стартам.

Основные успехи в карьере связаны с Олимпиадой в Лэйк-Плэсиде, где Аликин взял серебро в спринте на 10 км (причём бежал с температурой 37,5) и стал чемпионом в эстафете 4х7,5 км (бежал на 1-м этапе, выиграл 11 секунд).

4-кратный бронзовый призёр чемпионатов мира: в эстафете 4х7,5 км (1979, 1981, 1982) и в спринте на 10 км (1982). 8-кратный чемпион СССР.

В 1981 году окончил Пермский государственный педагогический институт.

С 1990 года начал тренерскую деятельность в лыжной сборной ЦСКА (в числе воспитанников — Владимир Драчев, Павел Ростовцев, Сергей Рожков, Вадим Сашурин). С 1997 — тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону (работал с Николаем Кругловым).

С лета 2006 года по 2010 год — старший тренер мужской сборной команды России.

Награды 

 Орден Дружбы народов (9.04.1980)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 октября 2010 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в городе Ванкувере (Канада)

Семья 
Женат, сын Денис и дочь Галина. Племянница Александра Аликина также биатлонистка.

Примечания

Ссылки 
 Жизненный и спортивный путь Владимира Аликина
 Прямая линия читателей журнала «Лыжный спорт» с Владимиром Аликиным
 Владимир Аликин: «За тренерское место не держусь, мне за команду обидно»

Биатлонисты СССР
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Тренеры по биатлону России
Выпускники ПермГПУ
Кавалеры ордена Дружбы народов
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени